Pedro I de Castela (r. 1350–1369) — rei de Castela

Pedro I de Portugal (r. 1357–1367) — rei de Portugal

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos